Mary Sears (oceanògrafa) és una Comandant de la Reserva Naval dels Estats Units
 USNS Mary Sears (T-AGS-65) és un vaixell oceanogràfic